Шоптиколь () — станция в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Ижевского сельского округа. Код КАТО — 113443200.

География 
Станция расположена возле одноименного озера, в центральной части района, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 6 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Ижевское.

Абсолютная высота — 441 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Ижевское — на востоке, посёлок Аршалы — на юго-востоке, село Акбулак — на юге, станция Бабатай — на северо-западе.

Через станцию проходят железная дорога «Астана — Караганда».

Население 
В 1989 году население станции составляло 161 человек (из них русские — 61%).

В 1999 году население станции составляло 125 человек (63 мужчины и 62 женщины). По данным переписи 2009 года, в станцие проживало 50 человек (25 мужчин и 25 женщин).

Улицы 

 ул. Абая
 ул. Сарыарка
 ул. Сейфуллина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аршалынского района